

Географічні об'єкти 

 Лейва — муніципалітет в Іспанії (Ла-Ріоха)
 Вілья-де-Лейва — місто й муніципалітет у Колумбії (департамент Бояка)

Прізвище 

 Андрес Діас Венеро де Лейва — перший президент Королівської авдієнсії Санта-Фе-де-Боготи
 Данелл Лейва — американський гімнаст, олімпійський медаліст
 Дієго Лайнес Лейва — мексиканський футболіст
 Лукас Лейва — бразильський футболіст
 Понсіано Лейва — президент Гондурасу